Кольцовская улица:

 Кольцовская улица — улица в городе Воронеже.
 Кольцовская улица — улица в Таганроге.

См. также 
 Кольцовский тракт
 Улица Кольцова